

Persone 
 Alfredo Andreini – entomologo e matematico italiano.
 Elios Andreini – politico e docente italiano
 Francesco Andreini (1548-1624) – attore e drammaturgo italiano della Commedia dell'arte
 Gabriella Andreini – attrice e doppiatrice italiana
 Giovan Battista Andreini – attore teatrale, drammaturgo e capocomico italiano, figlio di Isabella
 Isabella Andreini – attrice teatrale, scrittrice e poetessa italiana, madre di Giovan Battista
 Mario Andreini – cantastorie italiano
 Matteo Andreini – calciatore sammarinese
 Nori Andreini Galli – a poetessa, scrittrice e saggista italiana

Pagine correlate 
 Andrea